Thiago Cardoso (Juiz de Fora, 1991. augusztus 4. –) brazil labdarúgóhátvéd.

További információk 
Thiago Cardoso adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1991-ben született személyek
Juiz de Fora-iak
Brazil labdarúgók
Az Atlético Mineiro labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek